mielnik – element roboczy młyna bębnowego

 W Polsce
 Mielnik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Mielnik – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Mielnik
 Mielnik – przysiółek wsi Miedzyn w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany
 Mielnik – dawna gromada

Osoby o tym nazwisku 
 Dmitrij Mielnik – radziecki polityk
 Grigorij Mielnik – radziecki działacz partyjny

Inne 
 Mielnik – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim Ukrainy
 Mielnik – miasto w Czechach

Zobacz też 
 Mielniki

Linki zewnętrzne